Bertolini ist der Familienname folgender Personen:

 Alessandro Bertolini (* 1971), italienischer Radrennfahrer
 Andrea Bertolini (* 1973), italienischer Automobilrennfahrer
 Angelo Bertolini (1860–1924), italienischer Wirtschaftswissenschaftler
 Denis Bertolini (* 1977), italienischer Radrennfahrer
 Giuseppe Bertolini (1790–1855), italienischer Bauingenieur
 Hannes Bertolini (* 1968), österreichischer Komponist, Sounddesigner und Tonmeister
 Johann Bertolini (1859–1931), österreichischer Bauunternehmer
 Luigi Bertolini (1904–1977), italienischer Fußballspieler
 Marco Bertolini (* 1953), italienischer General
 Maria Bertolini (1931–2022), Südtiroler Politikerin
 Massimo Bertolini (* 1974), italienischer Tennisspieler
 Milena Bertolini (* 1966), italienische Fußballspielerin und -trainerin
 Ottorino Bertolini (1892–1977), italienischer Mittelalterhistoriker
 Ottorino Franco Bertolini (* ?), italienischer Filmschaffender
 Pietro Bertolini (1859–1920), italienischer Jurist und Parlamentarier
 Renato Bertolini (1905–1983), italienischer Kommunist und Widerstandskämpfer gegen den Nationalsozialismus
 Rita Bertolini (1966–2017), österreichische Verlegerin, Autorin und Fotografin
 Rolf Bertolini (1927–2006), deutscher Anatom
 Stefano Bertolini (1711–1782), italienischer Jurist und Staatsmann
 Thomas Bertolini (* 1988), italienischer Radrennfahrer
 Valentino Bertolini (1917–1967), italienischer Geher

Siehe auch:
 Bartolini
 Bertoloni